Wilhelmshof può riferirsi a:
 Wilhelmshof – frazione della città tedesca di Usedom
 Wilhelmshof – frazione del comune austriaco di Raabs an der Thaya
 Wilhelmshof – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Wilhelmshof (oggi Goleszewo) – località della città polacca di Braniewo
 Wilhelmshof (oggi Stadnica) – località del comune polacco di Banie Mazurskie
 Wilhelmshof (oggi Wilamowo) – località del comune polacco di Rozogi